Merkur oder Mercur steht für:

 Merkur, deutsche Namensform für den römischen Gott Mercurius
 Merkur (Planet), innerster Planet des Sonnensystems (nach dem römischen Gott)

Druckerzeugnisse:
 Münchner Merkur, merkur.de, bayerische Abonnement-Zeitung
 Merkur (Zeitschrift), Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken (ab 1947)
 Rheinischer Merkur, christliche Wochenzeitung (1946–2010)

Unternehmen:
 Merkur (Österreich), ehemalige österreichische Verbrauchermarktkette der Rewe International
 Merkur Privatbank, deutsche eigentümergeführte Bank
 Merkur Versicherung, österreichische Versicherungsgruppe mit Sitz in Graz
 Merkur Verlag Rinteln, norddeutscher Schulbuchverlag
 Merkur (Metallspielzeug), tschechischer Spielwarenhersteller
 Merkur, Titel oder Bestandteil des Titels mehrerer Unternehmen der Gauselmann-Gruppe
 Merkur Holding AG, Schweizer Handelsunternehmen, heute Valora AG
 Merkur, ehemalige (nach der „Arisierung“ so benannte) deutsche Warenhauskette (1938–1988), siehe Merkur, Horten & Co.
 Merkur, ehemaliges (bis zur „Arisierung“ bestandenes) Einheitspreisgeschäft in Würzburg, siehe Josef Neckermann #Jungunternehmer im Dritten Reich
 Interhotel Merkur, ehemaliges Hotel in Leipzig, heute The Westin Leipzig

Wasserfahrzeuge:
 Mercur (Schiffstyp), Containerschiffstyp der Warnow-Werft
 SMS Mercur, Handelsschiff der Preußischen Marine
 Merkur (Schiff, 1903), Fahrgastschiff
 Merkur II (Schiff), Motoryacht mit Heimathafen Kiel
 Mercur II, Containerschiffstyp
Weitere Fahrzeuge:
 Dornier Merkur, deutsches Verkehrsflugzeug
 Mercur, österreichische Personenzuglokomotive (1838–1856), siehe KFNB – Saturn und Mercur
 Mercur, deutsche Lastwagenmodelle (1955–1964), siehe Magirus-Deutz #Die „Planeten“
 Merkur (Automarke), ehemalige US-Marke des Ford-Konzerns (1984–1990)
 Claas Mercur, Mähdrescher-Baureihe von Claas
 Merkur (Zug), ein Fernschnellzug der Deutschen Bundesbahn

Geografie:
 Merkur (Berg) (669 m), Berg im nördlichen Schwarzwald bei Baden-Baden, Baden-Württemberg, Deutschland
 Merkur (Drebkau), Gemeindeteil des Ortsteils Jehserig der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Offshore-Windpark Merkur, deutsche ausschließliche Wirtschaftszone der Nordsee
 Café Merkur, Leipzig
 Merkur-Gletscher – mehrere

Mercur ist der Familienname folgender Personen:
 Ulysses Mercur (1818–1887), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Merkurit
 Mercurius (Begriffsklärung)
 Mercure (Begriffsklärung)
 Mercury (Begriffsklärung)